Jean-Ernest, comte de Nassau-Weilbourg (1675-1719)
 Jean-Ernest, duc de Saxe-Cobourg (1541-1553)
 Jean-Ernest, duc de Saxe-Eisenach (1596-1638)
 Jean-Ernest, duc de Saxe-Saalfeld (1675-1729)
 Jean-Ernest , duc de Saxe-Weimar (1605-1626)
 Jean-Ernest II, neveu du précédent, duc de Saxe-Weimar (1662-1683)
 Jean-Ernest III, fils du précédent, duc de Saxe-Weimar (1683-1707)
 Jean-Ernest (IV), fils du précédent, musicien (mort en 1715)